Ahmadi (plaats)
 Ahmadi (gouvernement)
 Ahmadiyya (geloofsgemeenschap), een stroming in de islam